Torà: municipi de la comarca de la Segarra
 Torà (llei jueva): també coneguda com a Pentateuc